feira-novense – abitanti di Feira Nova (Pernambuco)
feira-novense – abitanti di Feira Nova (Sergipe)